Эшфорд:

 Аэропорт Эшфорд — аэропорт в графстве Кент, Англия.
 Эшфорд, Аннали (род. 1985) — американская актриса.
 Эшфорд, Эвелин (род. 1957) — американская легкоатлетка, спринтер, олимпийская чемпионка.

См. также 
 Ашфорд